Boreas Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Boreas Mountain (Colorado)
 Boreas Mountain (Essex County, New York, 1152 m)
 Boreas Mountain (Essex County, New York, 252 m)